Cneu Servílio Cepião (cônsul em 253 a.C.), cônsul em 253 a.C.
 Cneu Servílio Cepião (cônsul em 203 a.C.), cônsul em 203 a.C., filho do anterior.
 Cneu Servílio Cepião (cônsul em 169 a.C.), cônsul em 169 a.C., filho do anterior.
 Cneu Servílio Cepião (cônsul em 141 a.C.), cônsul em 141 a.C., filho do anterior.

Ver também 
 

Desambiguação